Bloodpit () — финская хард-рок-группа. До 1998 года группа носила названия «RIP» и «Turmio». Она была основана в 1994 году Маттау Микояном (Матти Микконен), вокалистом, и Пааво Пекконеном, гитаристом. Они выпустили свой первый альбом Mental Circus в 2005 году, а также множество синглов, таких как «Platitude», «Bad-Ass Blues» и «Wise Men Don’t Cry». Их второй альбом, Off the Hook, был выпущен в 2007 году. Сингл «Platitude» вошёл в саундтрек к игре NHL 07 от EA Sports.

Участники группы 
 Антти Равин — вокал
 Пааво Пекконен — гитара
 Пиету Хилтунен — гитара
 Алекси Керянен — бас
 Аларик Валамо — ударные

Предыдущие участники группы 
 Маттау Микоян — гитара и вокал (1998—2007)
 Янне Колехмайнен — бас (1998—2000)
 Арнольд Т. Кумпути — ударные (1999—2002)
 Сэр Кристус — гитара и бэк-вокал (2000—2002)
 Паспарту Хаген — бас (2002)

Связанные группы 
Ранее басист Bloodpit, старший брат Маттау, сэр Кристус, ушёл играть на гитаре в Negative. Из последних басист Антти Анатоми появился в клипе Bloodpit «Wise Men Don’t Cry» в роли мстительного брата, вместе с Юсси Село из Uniklubi в аналогичной роли. Кроме того, Маттау и его брат — сыновья ушедшего Арво Микконена, который играл на гитаре в известной группе Popeda.

Релизы

Альбомы 
 Mental Circus (2005) 
 Off the Hook (2007)
 Последний день перед первым (2009)

EPs 
 Sauna Päälle! (2006)
 Recovered (2008)

Синглы 
 «Out to Find You» (2005)
 «One More Time» (2005)
 «Platitude» (2005) 
 «Bad-Ass Blues» (2005)
 «Wise Men Don’t Cry» (2007)
 «The Price To Pay» (2009)

Видео 
 «Platitude» (2005)
 «Bad-Ass Blues» (2006)
 «Wise Men Don’t Cry» (2007)
 «For You To Be Safe» (2008)

Примечания 

Рок-группы Финляндии
Музыкальные коллективы Финляндии